Gökhan Masera İnler (Olten, 27 juni 1984) is een Zwitsers voetballer van Turkse origine die als middenvelder speelt. Hij tekende in augustus 2016 een contract tot medio 2018 bij Medipol Basaksehir, dat hem overnam van Leicester City. In 2007 debuteerde hij in het Zwitsers voetbalelftal.

Clubcarrière
Inler stroomde in 2004 door vanuit de jeugd van FC Basel. Fenerbahçe probeerde in het begin van het seizoen 2004/05 hem en Onder Cengel over te nemen. Beide spelers tekenden ook een contract, maar omdat toenmalig coach Christoph Daum beide spelers niet goed genoeg vond, ging de overgang alsnog niet door. İnler keerde terug naar Zwitserland om voor FC Aarau te gaan spelen. Hiervoor debuteerde hij op 20 maart 2005 in het betaald voetbal, tijdens een met 2-3 verloren wedstrijd in de Super League tegen Grasshoppers.

Inler tekende in januari 2006 bij FC Zürich. Hiermee behaalde hij in zowel 2005/06 als 2006/07 het Zwitserse landskampioenschap. Ook debuteerde hij in dienst van Zürich in 2006 in de UEFA Champions League. Aan het einde van het seizoen 2006/07 transfereerde hij naar het dan in de Serie A uitkomende Udinese. Hier speelde hij in vier jaar meer dan 140 competitiewedstrijden. Op 11 juli 2011 werd bekendgemaakt dat İnler de overstap zou maken naar SSC Napoli. Hier werd hij gepresenteerd met een leeuwenmasker op. Met Napoli ging hij opnieuw de UEFA Champions League in. Hij werkte zich hier direct op tot basiskracht.

Inler tekende in augustus 2015 een contract tot medio 2018 bij Leicester City, de nummer veertien van de Premier League in het voorgaande seizoen. Dat betaalde een niet bekendgemaakt bedrag voor hem aan Napoli. Inler won in mei 2016 met Leicester City de Premier League. Het was het eerste landskampioenschap in het bestaan van de club.

Inler tekende in augustus 2016 een contract tot medio 2018 bij Medipol Basaksehir.

Interlandcarrière
Op 2 september 2006 maakte İnler zijn debuut in de Zwitserse nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Venezuela in Bazel, net als Alberto Regazzoni (FC Sion). Hij viel in dat duel na 81 minuten in voor Raphael Wicky. İnler koos voor Zwitserland omdat hij door de toenmalige Turkse bondscoach Fatih Terim niet werd opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland. In mei 2014 werd hij door bondscoach Ottmar Hitzfeld opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Inler wist echter niet door te dringen tot de 23-koppige selectie voor het EK voetbal 2016 in Frankrijk. Bondscoach Vladimir Petković liet hem buiten de ploeg, net als Philippe Senderos.

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van FC Aarau
 Lijst van spelers van Udinese Calcio
 Lijst van spelers van het Zwitserse voetbalelftal

Turks voetballer
Zwitsers voetballer